Фрегаты типа «Саксония» (тип F124, ) — тип фрегатов военно-морских сил Германии. Проект был разработан в 1990-х годах немецкими судостроительными компаниями: Blohm + Voss и ThyssenKrupp. Решение о разработке и строительстве четырёх фрегатов УРО проекта 124 было принято в 1996 году. Фрегаты типа «Саксония» F124 заменили устаревшие Эскадренные миноносцы типа «Лютьенс» и в дальнейшем будут использоваться в качестве флагманских кораблей. По основным размерениям фрегат больше похож на эскадренный миноносец (Эсминец). Головной корабль серии F219 Sachsen спущен на воду в 2001 году, в 2002 году спущен второй фрегат серии — F220 Hamburg, в 2003 году — F221 Hessen. По состоянию на октябрь 2008 года все три корабля находятся в составе Военно-морского флота Германии, опцион на четвёртый фрегат F222 Thüringen отменён.

Конструкция 
В качестве прототипа взят проект F123 Бранденбург, но с применением технологии «Стелс» и изменением состава радиотехнического вооружения. Проект разработан на основе концепции МЕКО. Корпус и настройки корабля стальные, разделены на 8 отсеков, установлены активные успокоители качки. Газовые турбины установлены в отдельном шумоизолирующем модуле.

Вооружение 
Управление вооружением и оборудованием корабля осуществляется автоматизированой системой боевого управления типа Thales SEWACO-FD. В состав АСБУ входит 17 компьютеризованных рабочих мест, 11 интерфейсных модулей, два больших информационных дисплея, два модуля сохранения (записи) поступающей информации, консоль спутниковой связи, две рабочих станции OP-SW-CDS.
Обмен информацией между БИУС других кораблей и береговыми объектами осуществляется по стандартам НАТО Link 11 и Link 16. В будущем планируется модернизация АСБУ для работы по стандарту Link 22.
По данным производителя, РЛС раннего обнаружения SMART-L может отслеживать одновременно до 1000 целей, при этом РЛС целеуказания и наведения APAR отслеживает до 200 целей с возможностью ведения огня по 30 целям. Возможности АСБУ несколько скромнее, система позволяет одновременно обстреливать 16 воздушных целей при сопровождении двух надводных и двух подводных целей.
Навигационная система имеет в своем составе два терминала спутниковой навигационной системы NAVSAT, две инерциальные навигационные системы MINS и систему получения прогнозов погоды со спутников. Корабли несут по два вертолета ПЛО NH90. Для посадки вертолетов в штормовую погоду, корабли оснащены специальными системами посадки.

Список фрегатов

Галерея

Примечания

Источники 
 Главный редактор — Крис Бишоп. «Современная боевая техника». стр 427—428

 Шунков В. Н., Справочник «Фрегаты и сторожевые корабли»

Ссылки 
 Fregatte SACHSEN-Klasse (на немецком)

Фрегаты по типам
Фрегаты Германии
Фрегаты с управляемым ракетным оружием
Военные корабли и суда Krupp